Radiovittaria är ett släkte av kantbräkenväxter. Radiovittaria ingår i familjen Pteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Radiovittaria